Бурдята — название населённых пунктов.

Россия 
 Бурдята — деревня в Зуевском районе Кировской области.
 Бурдята — деревня в Очёрском районе Пермского края.